Communion ist der Originaltitel von:
 Communion – Messe des Grauens, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahre 1976
 Die Besucher (1989), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1989
 Communion, ein Album der Band Years & Years

Weitere Bedeutungen von Communion:
 Ein Teil des Harzes wurde im 17. und 18. Jahrhundert als Communion-Harz verwaltet.
 In der Sozialpsychologie bezeichnet der von David Bakan geprägte Begriff communion einen Stil der sozialen Interaktion, der durch Nähe, Einigkeit und Solidarität gekennzeichnet ist.

Siehe auch:
 Kommunion
 Communio